Monte Cristo (bedrijf), een softwarebedrijf
Monte Cristo EC, een Braziliaanse voetbalclub
Monte Cristo Peak, een bergtop in Washington, Verenigde Staten
Monte Cristo (Washington), een spookstad nabij de bergtop
Monte Cristo sandwich, een sandwich
De graaf van Monte-Cristo, boek van Alexandre Dumas
Monte Cristo, een film uit 1922.

Zie ook:
Montecristo (doorverwijspagina)